Audience – numero di spettatori o ascoltatori che hanno seguito una certa trasmissione televisiva o radiofonica
 Audience – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Audience – album degli Audience del 1969
 Audience – singolo di Ayumi Hamasaki del 2000, dall'album Duty